

Toponymie 
 Île Matty, une île canadienne.
 Ancien nom de l'île Wuvulu.
 Matty, une commune de Hongrie.

Prénom 
 Matty Chiva, un scientifique français.
 Matty Ashurst, un rugbyman à XIII anglais.